Gwyneth Jones (schrijfster)
Gwyneth Jones (sopraan)